Alfe Inge Sebastian Larsson (Eskilstuna, 1985. június 6. –) svéd válogatott labdarúgó, az AIK játékosa. Általában középpályásként játszik, de bevethető hátvéd poszton is.

Statisztikái

Klubcsapatokban 
Legutóbb frissítve 2021. augusztus 16-án lett.

A válogatottban

Góljai a válogatottban

Jegyzetek

További információk 

Svéd labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1985-ben született személyek
Az Arsenal labdarúgói
A Birmingham City labdarúgói
A Sunderland labdarúgói
A Hull City labdarúgói
Az AIK labdarúgói
Az Allsvenskan labdarúgói
Az English Football League labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A 2008-as Európa-bajnokság labdarúgói
A 2012-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
Élő személyek